

Zasady kwalifikacji 
W igrzyskach wzięło udział 220 zawodników (113 mężczyzn oraz 107 kobiet). Liczba zawodników przypadająca na daną reprezentację była uzależniona od punktów Pucharu Narodów zdobytych w dwóch poprzednich mistrzostwach świata (2012 i 2013). Punkty były zliczane na podstawie wyników 3 najlepszych biathlonistów w biegach indywidualnych, sprintach i sztafecie. Narodowy komitet olimpijski mógł wystawić maksymalnie 12 zawodników (po 6 mężczyzn i kobiet).

Liczba zawodników ze startujących w danej konkurencji:

Aby zawodnik wziął udział w igrzyskach musiał spełnić wymagania: w trakcie sezonu 2012/2013 lub 2013/2014 musiał wystartować w dwóch zawodach z cyklu Pucharu IBU, mistrzostw Europy, mistrzostw świata lub Pucharu Świata w biegu indywidualnym lub sprincie z maksymalną stratą 20% średniego czasu trzech pierwszych zawodników. Biathlonista mógł także wypełnić warunek zajmując dwa razy miejsce w pierwszej połowie rankingu mistrzostw świata juniorów lub miał możliwość połączenia obu kryteriów. Sztafety musiały spełnić takie same wymagania. Aby sztafeta mieszana mogła wziąć udział w konkurencji, reprezentacja musiała mieć zakwalifikowanych do igrzysk co najmniej dwóch mężczyzn i dwie kobiety.

Jeśli któreś z państw nie wykorzystało pełnej kwoty startowej (nie wystawiło wszystkich zawodników) to dodatkowe miejsca otrzymywały kolejne z państw, które nie znalazły się w gronie 28 (mężczyźni) lub 27 (kobiety) zakwalifikowanych państw.

Tabela kwalifikacji według kraju

Klasyfikacja kwalifikacji

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014